Saint-Eusèbe puede referirse a: 

 Saint-Eusèbe, comuna francesa situada en Alta Saboya.
 Saint-Eusèbe, comuna francesa situada en Saona y Loira.